De Europees/Afrikaanse zone was de grootste van de drie regionale zones van de Fed Cup in 2011. Binnen deze zone is Groep I het hoogste, Groep II het middelste en Groep III het laagste niveau.

Groep I 
 Locatie: Municipal Tennis Club, Eilat, Israël (hardcourt, buiten)
 Data: 2–5 februari 2011
 Loting: 24 januari 2011

Play-offs 

 Wit-Rusland en Zwitserland kwalificeerden zich voor de Wereldgroep II play-offs.
 Denemarken en Letland degradeerden naar Groep II in 2012.

Groep II 
 Locatie: Smash Tennis Academy, Caïro, Egypte (gravel)
 Data: 4–7 mei 2011
 Loting: 2 mei 2011

Play-offs 

 Portugal en Bosnië/Herzegovina promoveerden naar Groep I in 2012.
 Marokko en Armenië degradeerden naar Groep III in 2012.

Groep III 
 Locatie: Smash Tennis Academy, Caïro, Egypte (gravel)
 Data: 4–7 mei 2011
 Loting: 2 mei 2011

Play-offs 

 De uitslag van de 5e tot en met 8e plaats is niet bekendgemaakt.
 Zuid-Afrika en Montenegro promoveerden naar Groep II in 2012.

Externe links 
 Fed Cup website

Fed Cup in 2011